Тюменский государственный институт культуры (Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий) — учебное учреждение  высшего образования в области культуры и искусства, расположенное в городе Тюмени. Полное наименование учебного заведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный институт культуры».

Основан в 1991 году на базе Тюменского филиала Челябинского государственного института культуры и искусства. Учредитель: Министерство культуры Российской Федерации.

История 
В 1983 году создаётся учебно-консультативный филиала Челябинского государственного института культуры и искусства   с набором 200 человек.
В 1986 году в развивающемся учебном заведении создаётся три кафедры: культурно-просветительной работы, общественных наук, библиотековедения и библиографии.

18 января 1991 года на базе существующего филиала Челябинского института был образован Тюменский государственный институт культуры.

В 2006 году ректором института становится Заболотный Евгений Борисович.

В 2007 году вуз получает статус академии (ТГАКИ).

В 2008 году вуз получил лицензию на ведение образовательных программ среднего профессионального образования. Тюменский колледж искусств входит в состав академии. 

9 декабря 2009 году академия переименована в «Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий».

При ректоре Заболотном Е. Б. в структуру академии входят: 
 институт сервиса и социально-культурных коммуникаций;
 институт музыки, театра и хореографии;
 институт изобразительных искусств и музейных технологий;
 институт архитектуры, дизайна и визуальных искусств;
 институт интеллектуальных ресурсов и информационных технологий;
 научно-исследовательский институт регионального социума;
 Колледж искусств;
 Детская школа искусств.

В 2015 году слияние с  Тюменским институтом архитектуры, дизайна и визуальных искусств и институтом изобразительных искусств и музейных технологий ТГАКИ. Институт архитектуры, дизайна и визуальных искусств организован в 2010 году на основе Тюменского филиала Уральской государственной архитектурно-художественной академии (основан в 1997 году) и отделения дизайна Тюменского колледжа искусств (основан в 1974 году). Сейчас это факультет факультет дизайна, визуальных искусств и архитектуры ТГАКИ.

В 2015 году в ходе реорганизации высшего образования академия переименована в Тюменский государственный институт культуры. Институты, входящие в состав академии, преобразованы в факультеты.

Факультеты и учебные заведения. Инфраструктура 
 Факультет музыки, театра и хореографии (ул. Республики, д. 2)
 Факультет дизайна, визуальных искусств и архитектуры  (ул. Карская, д. 38; ул. Пароходская, д.27)
 Факультет социально-культурных технологий (ул. Республики, д.19)
 Колледж искусств  (ул. Республики, д. 152)
 Детская школа искусств (ул. Республики, д. 152)

Вузу принадлежит несколько зданий в городе, общежития нет.

Ректоры 
 Заболотный Евгений Борисович (с 2006 по 2010 гг.)
 И.о. ректора Омельченко Игорь Николаевич (2019 г.)

Примечания

Ссылки 
 Российское образование. Федеральный портал. Тюменский государственный институт культуры
 Тюменский государственный институт культуры

Высшие учебные заведения Тюмени